Thiess oder Thieß ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Michael Thiess (1921–2016), deutscher Mediziner
 Dorothea Thiess (1898–1973), deutsche Schauspielerin
 Erich Thiess (1903–1968), deutscher Betriebswirtschaftler
 Frank Thiess (1890–1977), deutscher Schriftsteller
 Günter Thieß (1926–2000), deutscher Sportwissenschaftler
 Herbert Thieß (1887–1957), deutscher Diakon, Landesposaunenwart in Mecklenburg
 Inge Thiess-Böttner (1924–2001), deutsche Malerin und Grafikerin
 Johann Otto Thieß (1762–1810), deutscher lutherischer Theologe
 Karl Thiess (1879–1941), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Ursula Thiess (1924–2010), deutsch-amerikanische Schauspielerin
 Wolfgang Thiess (1911–1943), kommunistischer Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Thies